Имяново — название населённых пунктов в России:

 Имяново — деревня в Балтачевском районе Башкортостана.
 Имяново — деревня в Караидельском районе Башкортостана.